Rice and Old Shoes – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Rice and Old Shoes – cortometraggio del 1923 diretto da Carter DeHaven, Malcolm St. Clair